Incomplete – singolo dei Bad Religion del 1995
Incomplete – album dei Nembrionic del 1998
Incomplete – singolo di Sisqó del 2000
Incomplete – singolo dei Backstreet Boys del 2005
Incomplete – singolo di Alanis Morissette del 2008